Doña Ana puede hacer referencia a:

 el Cerro Doña Ana, en la región de Coquimbo (Chile); 
 el condado de Doña Ana, en el estado de Nuevo México (Estados Unidos);
 Doña Ana, un lugar designado por el censo en el estado anterior.
Doñana, es el nombre de un Parque nacional y natural que se extiende por parte de las provincias de Huelva y Sevilla, en Andalucía (España).
 la Cueva Doña Ana, cueva en la provincia Hato Mayor, República Dominicana.